Warrenton (Georgia)
 Warrenton (Missouri)
 Warrenton (North Carolina)
 Warrenton (Oregon)
 Warrenton (Virginia)

 Warrenton (Noord-Kaap)